My Foolish Heart (film), een film van Mark Robson
My Foolish Heart (2018), een film uit 2018 van Rolf van Eijk
My Foolish Heart (album), een muziekalbum van Keith Jarrett